Abaran kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Aparan, ort, Aragatsotn, 
 K'asagh (vattendrag i Armenien),

Spanien 

 Abarán (ort), Murcia, Murcia, 
 Abarán (kommun), Murcia, Murcia, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar